Танэмура — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танэмура, Арина (род. 1978) — мангака, работающая в области манги для девушек.
  (1936—2014) — японский писатель, критик и эссеист.
  (1936—2014) — японский переводчик и критик.